H is de achtste letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurwetenschappen 
 H, het chemisch element waterstof (<Latijn: hydrogenium).
 H, de henry, een afgeleide SI-eenheid van elektrische inductie.
 H, in de thermodynamica een aanduiding voor enthalpie.
 H, in de natuurkunde een aanduiding voor magnetische veldsterkte.
 h, in de meetkunde de hoogte.
 h, in de natuurkunde de constante van Planck.
 h, symbool voor het decimale voorvoegsel hecto (102) in de natuurwetenschappen.
 h, in bijvoorbeeld 35h, als aanduiding voor een hexadecimale getalsnotatie

Overig 
 H, de landcode op motorvoertuigen uit Hongarije.
 h, de tijdseenheid uur (<Engels: hour), 3600 SI-seconden.
 H (stripalbum), een stripverhaal uit de reeks Largo Winch.
 H (televisieserie), een Franse televisie die liep van 1998 tot 2002.
 H, in Duitsland een aanduiding voor de toon B in de muziek.
 H, code voor het cijfer 6 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek
 H, in de Bijbelwetenschap een aanduiding voor de Codex Hierosolymitanus